Jméno Mikuláš nosilo pět papežů římskokatolické církve. Jméno je řeckého původu (odvozené od Nikoláos, jehož význam je „vítězství lidu“).

papežové
 sv. Mikuláš I. Veliký – pontifik v letech 858–867
 Mikuláš II. – pontifik v letech 1059–1061
 Mikuláš III. – pontifik v letech 1277–1280
 Mikuláš IV. – pontifik v letech 1288–1292
 Mikuláš V. – pontifik v letech 1447–1455

další osoby jménem
 Mikuláš

Papežové podle jména